Нагайчук — українське прізвище.

 Нагайчук Віктор Іванович (23 липня 1946) — український дипломат.
 Нагайчук Василь Михайлович — екс-директор (2009—2017, нині головний науковий співробітник) Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), кандидат технічних наук.

Українські прізвища
Прізвища на -ук